Olathe puede referirse a:

 Olathe (Colorado).
 Olathe (Kansas).
 Distrito Escolar de Olathe.
 Municipio de Olathe (Kansas).